Das Fort São João Baptista, auch Forte do Desembarcadouro genannt, befindet sich in der Nähe des Kais in Machico in der Gemeinde Machico auf der Insel Madeira.

Geschichte 
Das Fort des Heiligen Johannes des Täufers wurde im 18. Jahrhundert erbaut und am 18. August 1943 als Kulturerbe der autonomen Region Madeira eingestuft, wo die Portugiesen zum ersten Mal landeten, um die Besiedlung der Insel Madeira zu beginnen.

Weblinks 

Festung in Portugal
Bauwerk in der Autonomen Region Madeira
Machico
Festung ohne Kontinentalbezug
Erbaut im 18. Jahrhundert
Johannes der Täufer als Namensgeber